WLN steht für:
 Wiswesser Line Notation
 Wallisellen (ISO-3166-2:CH-Code)
 West Lothian (ISO-3166-2:GB-Code)

wln steht für:
 Wallonische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung